Ragwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Ragwitz (1933–2017), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler 
 Gesine Ragwitz (* 2003), deutsche Kanutin, fünffache deutsche Meisterin
 Ursula Ragwitz (* 1928), deutsche Kulturpolitikerin (SED)
 Wolf Ragwitz (1557/1573), kursächsischer Amtsschösser

Ragwitz ist außerdem ein Ortsteil von Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt.

Siehe auch:
 Rackwitz
 Ragewitz
 Rakwitz